Сен-Жуе́н-де-Мії́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 80 км на захід від Пуатьє, 50 км на північ від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-Жуен-де-Мії, Ле-Брей-Бернар, Ла-Шапель-Сент-Етьєнн, Монкутан, Мутьє-су-Шантемерль i Пюньї було об'єднано в новий муніципалітет Монкутан-сюр-Севр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 206 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жуен-де-Мії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жуен-де-Мії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр